«Fuga de cerebros» puede referirse a:

 Fuga de cerebros, emigración de profesionales formados universitariamente en su país de origen a otras naciones.
 También llamada fuga de talentos o migración altamente calificada (MAC).

Cine 
 Fuga de cerebros (1998), película argentina.
 Fuga de cerebros (2009), película española.
 Fuga de cerebros 2 (2011), película española - segunda parte de la del 2009.